Aéroport de Phoenix fait référence à un des aéroports de la ville américaine de Phoenix :

 aéroport de Phoenix-Sky Harbor, l'aéroport international et principal situé tout près du centre ville ;
 aéroport de Phoenix-Mesa-Gateway, un des aéroports secondaires de la ville situé dans la banlieue sud-est de celle-ci, sur le territoire de la ville de Mesa ;
 aéroport de Phoenix-Deer Valley, un des autres aéroports secondaires de Phoenix, situé au nord du territoire de la ville.

Aéroport à Phoenix (Arizona)